Сигнал-Хилл () — распространённый англоязычный топоним. Как правило, обозначает небольшую гору или холм на побережье на котором устанавливали сигнальные флагштоки для кораблей.

 Сигнал-Хилл (Калифорния) — город в Калифорнии.
 Сигнал-Хилл (Кейтптаун) — небольшая гора в Кейптауне.
 Сигнал-Хилл (Ньюфаундленд) — небольшая гора возле города Сент-Джонс